Wipo (1000 - 1046 után) középkori költő és történész.
 WIPO (angolul: World Intellectual Property Organization)